The Fan ist der Titel folgender Filme:

 The Fan, Originaltitel von Lady Windermeres Fächer (1949), US-amerikanischer Spielfilm von Otto Preminger aus dem Jahr 1949
 The Fan, Originaltitel von Der Fanatiker, US-amerikanischer Spielfilm von Ed Bianchi aus dem Jahr 1981
 The Fan (1996), US-amerikanischer Spielfilm von Tony Scott aus dem Jahr 1996
 The Fan – Schatten des Ruhms (Originaltitel I Love Your Work), US-amerikanischer Spielfilm von Adam Goldberg aus dem Jahr 2003